H18 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H18, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres affections de la cornée, d'après la classification internationale des maladies ;
 H18, Un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Route 
  Route principale suisse 18 reliant Bâle à La Chaux-de-Fonds.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres